La Supercoppa di Russia 2008 (ufficialmente ) è stata la sesta edizione della Supercoppa di Russia.

Si è svolta il 9 marzo 2008 allo Stadio Lužniki di Mosca tra lo , vincitore della Prem'er-Liga 2007, e il , vincitore della Coppa di Russia 2006-2007.

A conquistare il titolo è stato lo Zenit San Pietroburgo che ha vinto per 2-1 con reti di Andrej Aršavin e Pavel Pogrebnjak; il momentaneo pareggio del Lokomotiv Mosca è stato realizzato da Rodolfo.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2008
 2008
Competizioni sportive a Mosca
Incontri del F.K. Lokomotiv Moskva